Morgen beginnt das Leben steht für:
 Morgen beginnt das Leben (1933), deutscher Film von Werner Hochbaum 
 Morgen beginnt das Leben (1961), österreichischer Film von Hermann Leitner